Nightwing es un nombre que ha sido utilizado por varios personajes ficticios en el Universo DC Comics.

Nightwing puede referirse a:
 Nightwing (álbum de Marduk);
Nightwings puede referirse a:
 Nightwings (álbum de Stanley Turrentine);
 Nightwings (novela), novela de Robert Silverberg.